Рід налічує 8 видів риб родини цихлові.

Види 
 Nanochromis consortus Roberts & Stewart 1976 
 Nanochromis minor Roberts & Stewart 1976 
 Nanochromis nudiceps (Boulenger 1899) 
 Nanochromis parilus Roberts & Stewart 1976 
 Nanochromis splendens Roberts & Stewart 1976 
 Nanochromis teugelsi Lamboj & Schelly 2006 
 Nanochromis transvestitus Stewart & Roberts 1984 
 Nanochromis wickleri Schliewen & Stiassny 2006

Переглянуті (старі) назви 
 Nanochromis cavalliensis див. Chromidotilapia cavalliensis (Thys van den Audenaerde & Loiselle, 1971) 
 Nanochromis dimidiatus див. Congochromis dimidiatus (Pellegrin 1900) 
 Nanochromis gabonicus див. Parananochromis gabonicus (Trewavas 1975) 
 Nanochromis riomuniensis див. Benitochromis riomuniensis (Thys van den Audenaerde 1981) 
 Nanochromis robertsi див. Limbochromis robertsi (Thys van den Audenaerde & Loiselle, 1971) 
 Nanochromis sabinae див. Congochromis sabinae (Lamboj 2005) 
 Nanochromis squamiceps див. Congochromis squamiceps (Boulenger 1902)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae